Kukučínov () ist eine Gemeinde im Bezirk Levice in der Slowakei.

Geschichte 

Kukučínov wurde erstmals 1293 urkundlich erwähnt. Später im 19. Jahrhundert gehörte diese Siedlung den Baronen Kazy de Garam-Veszele.

Einzelnachweise 

Gemeinde im Nitriansky kraj
Okres Levice